Schipkapass oder Schipkapaß steht für:
 Schipkapass, ein bulgarischer Gebirgspass, benannt nach der Hagebutte
 Schipkapass #Pass und Schlacht als Namensgeber weltweit benannter Orte
 Schipka-Pass (Brettspiel), ein Brettspiel
 Wirtshaus Schipkapaß, ein historisches Gasthaus bei Prag
 Der Schipkapaß, ein Studentenroman
 Schipkapass-Bahn, Scherzhafte Bezeichnung für die ehemalige Bahnstrecke Niederglatt–Otelfingen der Bülach-Baden-Bahn in der Schweiz

Siehe auch:
 Schlacht am Schipkapass
 Schipka, Begriffsklärung
 Shipka, Begriffsklärung